Il termine Galeotti può assumere vari significati, tra cui:

galeotto – rematore imbarcato, spesso a forza, su una galea o galera; in seguito: prigioniero carcerato, "poco di buono".

Persone 
 Alberto Galeotti – giurista italiano
 Cesare Galeotti – compositore – direttore d'orchestra e pianista italiano
 Daniela Galeotti – atleta italiana di atletica leggera
 Giuseppe Galeotti – pittore italiano
 Leopoldo Galeotti – avvocato e politico italiano
 Marta Galeotti – pallavolista italiana
 Menotti Galeotti – politico italiano
 Pietro Paolo Galeotti (1520-1584) – orafo e incisore italiano
 Roberto Galeotti – calciatore italiano
 Sebastiano Galeotti – pittore italiano

Astronomia 
 20451 Galeotti – asteroide della fascia principale

Film 
 Galeotti sul pianeta Terra – film commedia statunitense.

Pagine correlate 
Galeotto